Ambibulus ist der Name folgender Personen:

 Gaius Eggius Ambibulus, römischer Konsul 126
 Marcus Ambibulus, römischer Präfekt von Judäa